Bollbach ist Gewässername und Gewässernamensbestandteil:

 Bollbach (Salbach), rechter Zufluss des Salbachs (zur Aach, zum Bodensee bei Arbon) bei Arbon, Bezirk Arbon, Kanton Thurgau
 Bollbach (Tengerner Bach), linker Zufluss des Tengerner Bachs (zum Mühlenbach, zur Werre) gegenüber Huchzen, Ortsteil Tengern, Gemeinde Hüllhorst, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Böllbach
 Bollgraben
 Bollerbach
 Hungerbollbach, linker Zufluss des Marbach (Fils) in Rechberghausen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Hombollbach, linker Zufluss des Steppbachs (zum Mühlebach, zum Riederbach, zur Biber, zum Hochrhein) bei Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg